Гли́горич (Глигорић) — сербская фамилия.

 Глигорич, Велибор (1899—1977) — югославский литературовед.
 Глигорич, Светозар (1923—2012) — югославский шахматист, гроссмейстер.